Die Football League First Division 1962/63 war die 64. Saison der höchsten englischen Fußballliga. Sie begann am 18. August 1962 und endete am 21. Mai 1963.

Der FC Everton gewann mit sechs Punkten Vorsprung vor Tottenham Hotspur seine mittlerweile sechste englische Meisterschaft. Von den beiden Aufsteigern FC Liverpool und Leyton Orient konnte nur der Klub aus Liverpool die Klasse halten; neben Leyton Orient musste Manchester City den Gang in die Second Division antreten. Diese zwei Vereine sollten in der Folgesaison durch die beiden Zweitligaaufsteiger FC Chelsea und Stoke City ersetzt werden.

Abschlusstabelle 
!!EgS
||20
||20
||23
||17
||20
||22
||23
||21
||22
||22
||21
||27
||21
||23
||23
||23
||20
||26
||23
||22
||23
||22

Ergebnistabelle 
In der linken Spalte sind die Heimmannschaften aufgelistet.

Die Meistermannschaft des FC Everton 
In der folgenden Aufstellung wurden alle Spieler aufgelistet, die während der Saison 1962/63 für den FC Everton in einem Ligaspiel zum Einsatz kamen. Es muss beachtet werden, dass im englischen Fußball zumeist eine Mindestanzahl von Spielen vorausgesetzt wird, um die offizielle Meistermedaille entgegennehmen zu dürfen. Da hinsichtlich der konkreten Regelung vor Einführung der Premier League Unklarheit herrscht, wurden all die Spieler mit einem Sternchen (*) versehen, die wegen ihres geringen Beitrags mutmaßlich keine Meistermedaille erhalten haben. In Klammern sind die Anzahl der Einsätze sowie die dabei erzielten Tore genannt.

Literatur 
 Barry J. Hugman (Hrsg.): The PFA Premier & Football League Players’ Records 1946–1998. 5th edition. Queen Anne Press, Harpenden 1998, ISBN 1-85291-585-4.
 Ian Ross, Gordon Smailes: Everton. A Complete Record 1878–1985. Breedon, Derby 1985, ISBN 0-907969-10-0.

Weblinks 
 England 1962-63 auf RSSSF.org (englisch)

Einzelnachweise und Fußnoten 

1962/63
Fußballsaison 1962/63